Saint-Blaise (Alpes Marítimos)
 Saint-Blaise (Haute-Savoie)
 L'Hôpital-Saint-Blaise
 Saint-Blaise-du-Buis
 Saint-Blaise-la-Roche
 Saint-Blaise-sur-Richelieu